Valentín Alsina (Buenos Aires) - plaats in Argentinië
 Valentín Alsina (politicus) - Argentijns politicus en jurist, naamgever van bovenstaande plaats